

Населені пункти та їхні частини
 Ніви — село в гміні Камень-Краєнський Семполенського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ніви — село в гміні Осельсько Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ніви — село в гміні Ленкі-Шляхецькі Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Ніви — село в гміні Щерцув Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Ніви — село в гміні Возьники Люблінецького повіту Сілезького воєводства
 Ніви — село в гміні Далешице Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ніви — частина міста Вадовиці в Вадовицькому повіті Малопольського воєводства
 Ніви — частина села Виґнаньце в гміні Лісневичі Холмського повіту Люблінського воєводства
 Ніви — частина села Вулька-Здункувка в гміні Вогинь Радинського повіту Люблінського воєводства
 Ніви — частина села Семковіце в гміні Семковіце Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Ніви — частина села Вренчиця в гміні Паєнчно Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Ніви — частина села Ґнатовиці в гміні Конюша Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Ніви — частина села Тшетшевіна в гміні Хелмець Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Ніви — частина села Клімонтув у гміні Прошовіце Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Ніви — частина села Журова в гміні Шежини Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Ніви — частина села Камйонка-Велика в гміні Камьонка-Велька Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Ніви — частина села Єльна в гміні Ґрудек-над-Дунайцем Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Ніви — частина села Рителе-Олехни в гміні Церанув Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Ніви — частина села Лясковиці в гміні Лясовіце-Вельке Ключборського повіту Опольського воєводства
 Ніви — частина села Кшижова в гміні Єлесня Живецького повіту Сілезького воєводства
 Ніви — частина села Ритв'яни (Ритвяни) в гміні Ритв'яни Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ніви — частина села Капалув у гміні Радошице Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ніви — колонія в гміні Волчин Ключборського повіту Опольського воєводства
 Ніви — осада в гміні Добеґнев Стшелецько-Дрезденецького повіту Любуського воєводства
 Ніви — осада в гміні Карніце Ґрифицького повіту Західнопоморського воєводства

Див. також 
 Ниви
 Нива

Примітки